Нагутская — железнодорожная станция в Ставропольском крае, в селе Солуно-Дмитриевское

См. также 
 Нагутское — село в Минераловодском районе Ставропольского края.